Wariʼ, llengua vibrant de la família de llengües chapacuranes parlada a la regió fronterera brasiler-boliviana de la conca amazònica 
 Cultura wari, civilització andina que va créixer al bell mig dels Andes entre els segles VII i XIII, que s'expandí a diverses regions de l'actual Perú
 Poble wariʼ, poble indígena del Brasil que viu a la selva amazònica a l'estat de Rondônia